Кучина — женская форма фамилии .
 Ласицкене (Кучина), Мария Александровна (род. 1993) — российская прыгунья в высоту.
 Пассек (Кучина), Татьяна Петровна (1810—1889) — писательница, автор мемуаров.
 Кучина, Тамара Ивановна (1919—2005) — — советская актриса, народная артистка Казахской ССР (1975).